Pozzagliesi – abitanti di Pozzaglia Sabina
Pozzagliesi – abitanti di Pozzaglio ed Uniti